USS Kansas je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Kansas (1860) 
 USS Kansas (BB-21)

Kansas